South Wayne Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Wayne Historic District (Fort Wayne, Indiana), NRHP-ID 92001146
 South Wayne Historic District (Wayne, Pennsylvania), NRHP-ID 91000477